Cláudio Winck Neto ou simplesmente Cláudio Winck, (Portão, 15 de abril de 1994) é um futebolista brasileiro que atua como lateral-direito e meio campo. Atualmente, defende o .

Carreira

Internacional 
Gaúcho, natural da cidade de Portão, estreou no time profissional em partida do Gauchão de 2012, com 17 anos, pelo time reserva contra o Avenida. Mas só foi ter mais chances no time principal durante o ano seguinte, onde teve atuações destacadas. Contudo, uma série de lesões em 2013 impediu Cláudio Winck de ter uma sequência maior.

Em 2014, começou vivendo seu melhor momento no Inter, disputando vaga na equipe titular com Gilberto e marcando gols na Recopa Gaúcha e no Gauchão. Foi definido por Abel Braga como sendo fora de série e, possivelmente, melhor que o tio Luís Carlos Winck.

Marcou um gol no Grenal 402 valido pelo campeonato Brasileiro no estadio Beira-Rio após passe de D'Alessandro, driblou o adversário e bateu forte no canto.

Hellas Verona 
Em 2015, perdeu espaço no time de Diego Aguirre devido às lesões e à ascensão de outro lateral vindo da base, William. Assim, Winck foi emprestado ao Verona por um ano.

Estreou pelo Hellas Verona em 2 de dezembro em partida válida pela Copa da Itália contra o Pavia. Fez o gol da vitória por 1-0 que classificou o Verona para enfrentar o Napoli na próxima fase.

Chapecoense 
Após uma breve passagem pelo futebol italiano, Cláudio Winck está de volta ao Brasil. Seu destino, porém, não será o Inter, clube com o qual tem contrato até março de 2018. A direção colorada acertou um novo empréstimo do lateral-direito para a Chapecoense até o final de 2016. 

Winck foi emprestado em julho para o Hellas Verona. Mas na Itália recebeu poucas oportunidades: jogou apenas duas partidas, totalizando 27 minutos em campo. Apesar do pouco tempo, marcou um gol logo na estreia, contra o Pavia, em dezembro passado.  

Sem chances na Europa, o jogador de 21 anos resolveu romper o contrato – que ia até julho de 2016 – e antecipar a volta ao país.

Volta ao Internacional 
Em 2017, Winck não entrou nos planos do treinador Antonio Carlos Zago, ficando de fora da pré-temporada com o grupo principal. Contudo, voltou a jogar pelo Inter em partida da Primeira Liga onde o time principal havia sido poupado (já que haviam jogado pela Copa do Brasil no dia anterior) e um misto de reservas e Inter B entrou em campo. Winck marcou um dos gols da vitória, de virada por 3–1 sobre o Criciúma.

No time B do Inter, Winck virou o principal destaque e goleador da equipe que disputa a Terceirona Gaúcha. Essas boas atuações, somadas à venda de William ao Wolfsburg e a rescisão com Ceará, fizeram com que Winck voltasse a treinar com o grupo principal, agora sob o comando de Guto Ferreira.

O lateral acabou renascendo no Colorado, na temporada 2017. Após ser tido como uma das grandes promessas do clube, no início dos anos 2010, fazendo, inclusive, sua estreia no time principal com apenas 18 anos de idade, Winck acabou colocado como dispensável. Depois de passagens pelo futebol italiano e Chapecoense, retornou ao seu clube formador e vem se destacando na Série B.

Sport 
Em março 2018, Winck é Emprestado pelo  em negociação que envolveu o empréstimo de Rithely ao Internacional, realizou sua estreia no dia 15 de abril de 2018, contra o América-MG pelo Campeonato Brasileiro, partida da qual o Sport perdeu por 3-0.

No seu terceiro jogo diante da torcida do Sport marcou seu primeiro gol contra o Bahia.

Vasco da Gama

Em 21 de dezembro de 2018, Winck acertou sua ida para o Vasco, com contrato de dois anos. Fez sua estreia com a camisa cruzmaltina ao substituir Raul Cáceres, em uma partida contra o Madureira, válida pelo Campeonato Carioca de 2019. Após substituir Raúl Cáceres, Cláudio Winck não se destacou como substituto na lateral-direita e acabou perdendo espaço para Yago Pikachu, que voltou a atuar em sua posição de origem. Em 4 de julho, Cláudio Winck foi comunicado que não faria mais parte dos planos do Vasco.

Em 2020, após o técnico Ramon Menezes assumir o comando da equipe, Winck voltou a ser relacionado para os jogos.

Marítimo

Em 14 de setembro de 2020, Winck acertou sua ida para o Marítimo, com contrato de três anos.

Seleção Brasileira

Sub-17 
Já no juvenil colorado, foi convocado para seleção Sub-17, que disputou o Campeonato Sul-Americano e o Mundial da categoria. Em seguida, foi destaque nos juniores do Inter no Brasileiro Sub-20 e na Copa São Paulo.

Olímpica 
Em 18 de setembro de 2014, foi convocado para a Seleção Olímpica junto com seu companheiro de equipe, Jacsson.

Vida pessoal 
Cláudio Winck tem o futebol no sangue: é filho de Sérgio Winck, ex-meio campo que jogou no Internacional, Juventude e Grêmio, e também sobrinho de Luís Carlos Winck, ex-lateral que jogou no Internacional de Porto Alegre e também no Club De Regatas Vasco Da Gama.

Estatísticas 
Até 26 de novembro de 2018.

Clubes 

 a. Jogos da Copa do Brasil e Taça de Portugal
 b. Jogos da Copa Sul-Americana e Copa Libertadores da América
 c. Jogos do Campeonato Gaúcho, Amistoso, Recopa Gaúcha e Campeonato Gaúcho - Segunda Divisão

Seleção Brasileira 
Abaixo estão listados todos jogos, gols e assistências do futebolista pela Seleção Brasileira, desde as categorias de base. Abaixo da tabela, clique em expandir para ver a lista detalhada dos jogos de acordo com a categoria selecionada.

Sub-17

Sub-21

Sub-23

Seleção Brasileira (total)

Total

Títulos 
Internacional
 Campeonato Gaúcho: 2012, 2013, 2014, 2015

Chapecoense
 Campeonato Catarinense: 2016

Internacional B
 Campeonato Gaúcho - Segunda Divisão: 2017

Vasco Da Gama 
 Taça Guanabara: 2019

Seleção Brasileira
 Sul-Americano Sub-17: 2011

Prêmios Individuais 
 Artilheiro da Recopa Gaúcha: 2014 (2 gols)

Ligações externas 
 Perfil de Cláudio Winck  em soccerway

Naturais de Portão (Rio Grande do Sul)
Brasileiros de ascendência alemã
Futebolistas do Rio Grande do Sul
Futebolistas brasileiros expatriados
Futebolistas do Sport Club Internacional
Winck, Claudio
Futebolistas da Associação Chapecoense de Futebol
Futebolistas do Sport Club do Recife
Futebolistas do Club de Regatas Vasco da Gama
Futebolistas do Club Sport Marítimo
Jogadores da Seleção Brasileira de Futebol Sub-17
Jogadores da Seleção Brasileira de Futebol Sub-20
Jogadores da Seleção Brasileira de Futebol Sub-21
Jogadores da Seleção Brasileira de Futebol Sub-23